Доброво́льский (Доброво́льская) — русская фамилия, а также топоним.

Известные носители

А 
 Добровольский, Александр Ольгертович (род. 1958) — белорусский политический деятель, народный депутат СССР.
 
 
  (1921—1990) — польский композитор и педагог.
 
 Добровольский, Антоний Болеслав (1872—1954) — польский геофизик, метеоролог, путешественник, исследователь Антарктики.

Б

В 
 
 
 
 Добровольский, Владислав (1896—1969) — польский спортсмен (легкоатлет и фехтовальщик), спортивный функционер.
 Добровольский, Всеволод Всеволодович (1924—2010) — советский и российский почвовед-географ и геохимик.

Г 
 
 Добровольский, Глеб Всеволодович (1915—2013) — почвовед.

Д—Ю 
 Добровольский, Денис (род. 1985) — грузинский футболист.
 Добровольский, Дмитрий Викторович (род. 1971) — украинский футболист.
 
 Добровольский, Ерофей Владимирович (1903—1987) — генерал-лейтенант. Герой Советского Союза.
 
 Добровольский, Игнатий Антонович — Георгиевский кавалер; полковник.
 Добровольский, Игорь Иванович (род. 1967) — советский и российский футболист; российский и молдавский тренер.
 Добровольский, Карп Григорьевич — Георгиевский кавалер; подполковник.
 
 Добровольский, Лев Михайлович (1900—1963) — советский библиограф, историк цензуры.
 
 
 Добровольский, Одо (1883—1917) — польский художник, акварелист, литограф.
 Добровольский, Олег Васильевич (1914—1989) — советский астроном.
 Добровольский, Северин Цезаревич (1881—1945 или 1947) — генерал-майор (1920), деятель Белого движения и эмиграции.
 Добровольский, Сергей Константинович (1867—1930) — генерал-лейтенант (1914), деятель Белого движения и эмиграции.
 Добровольский, Станислав Рышард (1907—1985) — польский поэт, прозаик, переводчик, культурный и общественный деятель.
 Добровольский, Францишек (1830—1896) — польский общественный и политический деятель, директор театра.
 Добровольский, Юрий Антонович (1911—1979) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

Составные фамилии



Топонимы 
 Добровольский — посёлок в Суетском районе Алтайского края России.
 Добровольский — посёлок в Суражском районе Брянской области России.
 Добровольский — посёлок в Петровском районе Тамбовской области России.
 Добровольский — кратер на обратной стороне Луны.
 (1789) Добровольский — астероид, названный в честь советского лётчика-космонавта Георгия Добровольского.

См. также 
 Добровольский сельсовет
 «Космонавт Георгий Добровольский» — научно-исследовательское судно СКИ ОМЭР АН СССР.

Примечания